Stenløse Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Stenløse Sogn (Egedal Kommune)
 Stenløse Sogn (Odense Kommune)